Patna kan syfta på:

Geografi

Indien 

 Patna (delstatshuvudstad), Bihar, 
 Patna (distrikt), Bihar, 
 Patna (flygplats), Bihar,

Storbritannien 

 Patna, Skottland, ort, East Ayrshire,

Andra 
 Patna (djur) – ett släkte av fjärilar

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar